Архиепи́скоп Сильве́стр (в миру Симео́н Петро́вич Куля́бка; 1704, Лубны —1761, Санкт-Петербург) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Санкт-Петербургский и Шлиссельбургский (1750—1761), епископ Костромской и Галицкий (1745—1750), духовный писатель.

Биография 
Сын бунчукового товарища, внук гетмана Даниила Апостола и двоюродный брат епископа Иоасафа (Горленко).

Родился в 1704 году в Лубнах. В 1726 году окончил курс Киевской духовной академии и поступил в Киево-Межигорский монастырь.

В марте 1727 года в Киево-Межигорском монастыре принял монашество с именем Сильвестр, рукоположен в иеромонаха и назначен учителем Киевской академии; в 1738 году стал префектом, а 9 августа 1740 года — ректором Киевской академии и архимандритом Киево-Братского монастыря.

Весной 1745 года был послан в Санкт-Петербург для принесения верноподданнического поздравления по случаю бракосочетания великого князя Петра Фёдоровича; сказал 16 мая речь, понравившуюся императрице Елизавете Петровне и был оставлен в Петербурге, и 18 ноября 1745 года рукоположен в епископа Костромского и Галицкого.

Именным указом от 2 июня 1750 года перемещён в Санкт-Петербург — архиепископом и архимандритом Свято-Троицкой лавры. После кончины архиепископа Московского Платона (Малиновского) с 1754 до 1757 год был первоприсутствующим членом Святейшего синода.

Считался знаменитым богословом: ученики иначе не называли его, как avreus benedicendus magister; его поучения отличаются строгою рассудительностью и нравоучениями; тринадцать из них были напечатаны. По отзыву одного из исследователей его проповедей, «был живым преподавателем живого слова с церковной кафедры». Он от природы отличался ораторским красноречием, которое было простым и душевным.

Скончался  года. Был погребён  в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры.

Примечания

Литература 
 Залесский П. Сильвестр Кулябка, архиепископ Санкт-Петербургский, как духовный писатель // Труды Киевской Духовной Академии. 1883. — Т. 3. — С. 37-82; 1884. — Т. 1. — С. 197—256
 
 
 
 Суториус К. В. Богословский курс Сильвестра Кулябки в Киево-Могилянской академии (1741—1745) и влияние на него лютеранской схоластики // Религия. Церковь. Общество / Под ред. А. М. Прилуцкого. — Вып. 7. — СПб.: Скифия-принт, 2018. — С. 288—310.

Ссылки 
 

Выпускники Киево-Могилянской академии
Епископы Русской православной церкви
Архиепископы Русской православной церкви
Похороненные в Благовещенской церкви Александро-Невской лавры
Первенствующие члены Святейшего правительствующего синода